«Maxx» — немецкая евродэнс-группа.

Биография 
У истоков группы стояли продюсеры David Brunner (The Hitman) и Juergen Wind (George Torpey).

Maxx начали выступать на Eurodance сцене в 1994 году. Исполняя свои наиболее известные хиты «Get-A-Way» и «No More (I Can’t Stand It)».

Мужские вокальные рэп партии исполнял Gary Bokoe. Женские вокальные партии для «Get-A-Way» записала Samira Besic, а вот уже на сцене и в клипе пела под её фонограмму Alice Montana. Вскоре Alice Montana покинула группу, а на замену ей пришла новая солистка — Linda Meek.

Название группы Maxx расшифровывается как «максимум экстаза». В течение одного года, Maxx стали одним из самых успешных коллективов в Германии.

Сингл «Get-A-Way» только в Германии был продан в количестве более 400,000 копий, и достиг золотого статуса. Во всей Европе было продано больше, чем 1,100,000 единиц.

После выдающихся 1994/1995 годов этот многообещающий музыкальный проект стал угасать и в конечном итоге исчез из танцевальной музыкальной сцены.

Возрождение группы 
15 марта 2014 года, вокалист «Maxx» Gary Bokoe выступил в финском клубе Onniteekki.

В 2017 году группа «Maxx» возобновила концертную деятельность. В состав группы вошли Linda Meek (Elyse) и новый рэпер(который буквально спародировал голос предыдущего репера.

Дискография

Альбомы

Синглы

Клипы 
 1994 — No More (I Can’t Stand It)
 1994 — Get-A-Way
 1994 — You Can Get It
 1995 — Move Your Body

Примечания 

Музыкальные коллективы Германии
Музыкальные коллективы в жанре евродэнс
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1994 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1995 году